RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) – nell'ordinamento italiano, figura che in un'azienda rappresenta i lavoratori in merito a salute e sicurezza nel luogo di lavoro
 RLS (Restless Legs Syndrome) – sindrome delle gambe senza riposo
 RLS Records – etichetta discografica di Stevie Rachelle
 RLS – targa automobilistica del Distretto di Lesko (Polonia)